Пьер Синибальди́ (; 29 февраля 1924, Монтемаджоре — 24 января 2012, Тулон) — французский футболист и футбольный тренер. Младший брат футболистов Ноэля и Поля Синибальди.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Тренерская карьера

Достижения

В качестве игрока 
 Чемпион Франции (2): 1948/49, 1952/53
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1946/47

В качестве тренера 
 Чемпион Бельгии (4): 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1965/66
 Обладатель Кубка Бельгии: 1964/65
 Финалист Кубка Бельгии: 1965/66

Статистика выступлений 

Источник:

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Перпиньян»
Игроки ФК «Реймс»
Тренеры сборной Люксембурга по футболу
Тренеры ФК «Андерлехт»
Тренеры ФК «Лас-Пальмас»
Тренеры ФК «Монако»
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон
Тренеры ФК «Тулон»